Шесть кораблей Королевского флота Великобритании назывались HMS Victory:

 Victory (1569) — 42-пушечный корабль. Поначалу назывался Great Christopher. Куплен английским Королевским флотом в 1569 году. Разобран в 1608 году.
 HMS Victory (1620) — 42-пушечный «большой корабль». Спущен на королевской верфи в Дептфорде в 1620 году. Перестроен в 82-пушечный 2 ранга в 1666 году. Разобран в 1691 году.
 HMS Victory — 100-пушечный корабль 1 ранга. Спущен в 1675 году как Royal James, переименован 7 марта 1691 года. Перестроен в 1694—1695 годах. Сгорел в феврале 1721 года.
 HMS Victory (1737) — 100-пушечный корабль 1 ранга. Спущен в 1737 году. Потерпел крушение в 1744 году. Найден в 2008 году.
 HMS Victory (1764) — 8-пушечная шхуна. Служила в Канаде, сгорела в 1768 году.
 HMS Victory (1765) — 100-пушечный корабль 1 ранга. Спущен в 1765 году. Один из самых знаменитых кораблей в истории. Флагманский корабль адмирала Нельсона во время Трафальгарского сражения. В настоящее время — корабль-музей.

См. также 
 HMS Victor
 HMS Victoria
 HMS Victorious
 HMS Victoire
 Victory (значения)